Cedral, municipalité brésilienne de l'État du Maranhão ;
 Cedral, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo ;
 Cedral, municipalité mexicaine et site archéologique de l'État de San Luis Potosí.